Schöck bezeichnet:

 Schöck Gruppe, Bauproduktehersteller mit Hauptsitz in Steinbach (Baden-Baden)
 Eberhard Schöck (1935–2022), deutscher Bauingenieur, Gründer der Eberhard-Schöck-Stiftung
 Eberhard-Schöck-Stiftung, Stiftung mit Sitz in Steinbach (Baden-Baden)
 Eva Schöck-Quinteros (* 1944), deutsche Historikerin
 Thomas Schöck (* 1948), deutscher Universitätsbeamter

Siehe auch:
 Schoeck